Суперкубок Кандиду де Оливейра 1991 года () — 13-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1990/91 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 1990/91 «Порту». Для выявления победителя понадобилась третья дополнительная встреча противников, состоявшаяся 9 сентября 1992 года в Коимбре, на Муниципальном стадионе.

Первый матч

Ответный матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1991 на сайте zerozero.pt

1991
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1991 году
События 18 декабря
Декабрь 1991 года
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Январь 1992 года
События 29 января
Спортивные соревнования в Порту
События 9 сентября
Сентябрь 1991 года